Puschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Puschmann (1531/32–1600), Meistersinger und Poetologe
 Alois Puschmann (1882–1939), deutscher Politiker (Zentrum)
 E. Lona Puschmann († 2015), deutsche Modedesignerin
 Erwin Puschmann (1905–1943), österreichischer Kommunist und Widerstandskämpfer
 Hellmut Puschmann (* 1938), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Karl Puschmann (1921–2011), deutscher Lokalhistoriker
 Nicolas Puschmann (* 1991), deutscher Fernsehdarsteller
 Oscar Puschmann (1845–1906), deutscher Architekt und Baumeister
 Rolf Puschmann (1846–1914), deutsch-schweizerischer Porzellanmaler und Kunstpädagoge
 Theodor Puschmann (1844–1899), deutscher Medizinhistoriker
 Thomas Puschmann (* 1973), deutscher Fußballspieler
 Thorsten Puschmann (* 1962), deutscher Generalmajor

Siehe auch:
 Buschmann